Zkratka DNR může odkazovat na více významů:

 Doněcká lidová republika (rusky Донецкая Народная Республика (ДНР)) – mezinárodně neuznaná republika na části území regionu Doněcká oblast na východě Ukrajiny 
 Do not resuscitate – žádost určená zdravotníkům, aby v případě oběhového selhání nezahajovali kardiopulmonální resuscitaci daného člověka; jeden z typů tzv. dříve vysloveného přání